José María González puede referirse a:

 José María González Hermosillo (1774-1818), insurgente novohispano que participó en la Independencia de México.
 José María González y González (1840-1912), un anarquista mexicano.
 José María González Benito (1843-1903), astrónomo colombiano.
 José María González García (1950-), filósofo, sociólogo, escritor y ensayista español.
 José María "Mendiondo" González García (1940-), futbolista español.
 José María González de Mendoza (1893-1967), diplomático y escritor de origen español nacionalizado mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
 José María González Castillo "Chumi Chúmez" (1927-2003), humorista gráfico, escritor y director de cine español.
 José María González-Sinde (1941-1992), cineasta español.
 José María González Santos (1975-), político español, alcalde de la ciudad de Cádiz (2015-).
 José María González Pérez (1942-), exciclista español.
 José María González Ortega (1958-), un poeta, antólogo y crítico español.
 José María González, militar que fuera gobernador de facto de la provincia argentina de Santa Fe.
 José María González Trevilla (n/d), un político español de finales del siglo XIX y principios del XX.